Harvard hace referencia a varios artículos:

Universidad
Se refiere habitualmente a la Universidad de Harvard, universidad estadounidense en Cambridge, Massachusetts. Relacionados con la universidad se encuentran:
Centro de astrofísica Harvard-Smithsonian, instituto de investigación astronómico y educativo.
Escuela de Derecho Harvard;
Escuela de negocios Harvard, escuelas de postgrado;
Escuela Médica Harvard, facultad de medicina;
Harvard Business Review, revista publicada desde 1922 por Harvard Business School.
Harvard Crimson, equipo deportivo de la Universidad Harvard;
Harvard Law Review, revista sobre temática legal publicada por un grupo independiente de estudiantes de Harvard Law School.
Harvard Square (Metro de Boston), estación del metro de Boston, cercana a la universidad.
Harvard Stadium, estadio de fútbol americano colegial ubicado en el campus deportivo de la Universidad de Harvard;
Harvard Yard, área cubierta de hierba de unas 10 hectáreas, junto a Harvard Square.
Observatorio del Harvard College
Publicaciones de la Escuela de negocios Harvard, opera las publicaciones asociadas a la Escuela de Negocios de Harvard, entre las que sobresale el Harvard Business Review.

Astronomía y aeronáutica
Harvard Revised catalogue, catálogo estelar que incluye todas las estrellas cuya magnitud aparente es +6,5 o superior, que equivale aproximadamente a las estrellas visibles a simple vista.
Clasificación espectral de Harvard, tipo espectral estelar.
(736) Harvard, asteroide número 736.
North American T-6 Texan, llamado Harvard por las fuerzas aéreas de la Commonwealth.

Informática
Arquitectura Harvard, arquitecturas de computadoras que utilizaban dispositivos de almacenamiento físicamente separados para las instrucciones y para los datos.
Harvard Graphics, programa de presentaciones, pionero en su tipo, desarrollado para los sistemas operativos DOS y Microsoft Windows.
Harvard Mark I, primer ordenador electromecánico construido en la Universidad Harvard.

Localidades en Estados Unidos
Harvard (Illinois), ciudad en el condado de McHenry, Illinois. 
Harvard (Massachusetts), pueblo en el condado de Worcester, Massachusetts.
Harvard (Nebraska), ciudad en el condado de Clay, Nebraska.
Municipio de Harvard, condado de Clay, Nebraska.

Personas
Allison Harvard (1988-), modelo estadounidense.
John Harvard (1607–1638), clérigo inglés que se trasladó a Estados Unidos y dio nombre a la Universidad de Harvard.

Además
Harvard Man: Juego peligroso, película dirigida por James Toback.
Estilo Harvard de citas, estilo que utiliza una forma abreviada de la referencia bibliográfica a la fuente de la cita inmediatamente después del material citado dentro del texto.